Михаи́л Исаа́кович Синя́вский (, Одесса, Одесский уезд, Херсонская губерния, Российская империя — 29 апреля 1979, Москва, СССР) — советский архитектор и педагог. Заслуженный архитектор РСФСР (1972).

Биография 
Михаил Исаакович Синявский родился а в Одессе в еврейской семье. В 1918 году поступил в Высшее художественное училище в Одессе, после окончания которого в 1922 году работал в Баку в Главполитпросвете. В 1923 году был командирован в Москву на учёбу во ВХУТЕМАС, который окончил в 1926 году со званием архитектора и присуждением заграничной командировки. Входил в группу ОСА, являлся одним из сподвижников идеолога архитектурного конструктивизма М. Гинзбурга.

В 1926—1927 годах — архитектор издательства «Правда». В 1927—1930 годах — старший архитектор Госпромстроя в Москве. По его проекту был построен ряд зданий Волгоградского тракторного завода. В 1929 году Михаил Синявский совместно с Михаилом Барщем спроектировал и построил Московский планетарий.

В 1930—1932 годах работал старшим архитектором Союзстандартстроя. Вместе с соавторами выполнил конкурсные проекты соцгорода для автозавода в Горьком и архитектурного ансамбля имени 1905 года на Красной Пресне в Москве, удостоенные премий. В 1931 году вместе с Я. А. Корнфельдом выполнил проект клуба Коломенского тепловозостроительного завода. Этот проект в качестве типового был повторён в других городах страны.

В 1932 году — руководитель мастерской в Моспроекте. Выполнил проекты Московского крематория и жилого дома № 64 по улице Горького в Москве. С 1933 года работал в мастерской И. В. Жолтовского в должности автора-архитектора. Разрабатывал проекты жилых домов на улице Горького (в том числе, дома № 13 по 1-й Тверской-Ямской улице), школы на Большой Почтовой улицы, ВСХВ в Москве, Дворца культуры в Архангельске. С 1941 года — руководитель мастерской Моссовета.

После начала Великой Отечественной войны занимался маскировкой зданий и сооружений Москвы, затем работал в Алма-Ате начальником отдела капитального строительства.

С 1935 года преподавал в Московском архитектурном институте (с 1949 — профессор). С 1943 года — старший научный сотрудник Академии архитектуры СССР. Разработал проект жилого района «Красный Октябрь» в Волгограде и проект застройки улицы Мира.

С 1951 года руководил мастерской № 2 института «Моспроект». Разрабатывал проекты планировки и застройки магистрали «Солянка-ЗИЛ», ряда набережных, жилых домов на Воробьёвых горах, посёлка Коксогазового завода под Москвой.

Член Союза архитекторов СССР (с 1934 года). Член правления МОСА (1941—1951). Член Союза архитекторов Казахстана (1942—1943).

Награды и звания 
 Заслуженный архитектор РСФСР (1972).
 Орден Трудового Красного Знамени (01.02.1957)

Литература 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917—1933. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. С. 70.

Примечания

Ссылки 
 Синявский Михаил Исакович
 Архитектурно-проектная мастерская № 10
 Барщ, Михаил Осипович
 Справочник Л.Полякова Русские евреи, Нью-Йорк, 2010
 Блеск и нищета столичного конструктивизма
 Синявский Михаил Исаакович

Архитекторы СССР
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы Москвы
Преподаватели МАРХИ
Архитекторы русского авангарда
Члены Объединения современных архитекторов